

Географія
Чирчик ():
 Чирчик — місто в Узбекистані, Ташкентська область.
 Чирчик — річка в Узбекистані, притока Сирдар'ї.

Особи
 Чирчик Сергій Васильович